Mithridates II kan syfta på

 Mithridates II av Partien – kung 123 f.Kr.–88 f.Kr.
 Mithridates II av Pontos – kung 250 f.Kr.–210 f.Kr.